Raising the Roof – cortometraggio del 1929 diretto da Joseph Santley
Raising the Roof – film del 1972 diretto da Michael Forlong
Raising the Roof – documentario del 2005 diretto da Françoise Flamant, Veronica Selver